X3:
 BMW X3 — марка автомобиля.

Игры 
 X³: Reunion — компьютерная игра
X³: Terran Conflict — компьютерная игра

 См. также
 ХЗ (буквы кириллицы)